Кубок Северного моря — шахматный турнир, проходивший в датском Эсбьерге с 1976 по 2008 гг.

Изначально проводились два параллельных соревнования: круговой турнир для шахматистов с высоким рейтингом и опен-турнир по швейцарской системе. В 1986 г. вместо кругового турнира был проведен дополнительный матч на звание чемпиона Дании, а в 1987 г. — юниорский чемпионат Дании. 

В период с 1989 по 1995 и с 1997 по 1999 гг. турнир не проводился.

С 2004 г. в рамках Кубка Северного моря стал играться единый турнир по швейцарской системе в 9 или 10 туров.

С 2009 г. турнир не проводится.

Победители

Примечания 

Спортивные соревнования в Эсбьерге
Шахматные турниры в Дании